Torneio de Dubai pode referir-se a três torneios:
 Dubai Tennis Championships, torneio de tênis;
 Mohammed bin Rashid Internacional Football Championship (Copa de Dubai)
 Dubai Football Challenge (Torneio de Dubai)

Desambiguação